У́лица Че́хова — улицы в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названные в честь писателя Антона Павловича Чехова.

Россия 

Имя Чехова носят 1290 проспектов, улиц, площадей, переулков и проездов в населённых пунктах России и множество улиц в других странах.

 Улица Чехова — улица в Абакане. 
 Улица Чехова — улица в Анапе.
 Улица Чехова — улица в Апатитах.
 Улица Чехова — улица в Астрахани.
 Улица Чехова — улица в Балашихе.
 Улица Чехова — улица в Белгороде.
 Улица Чехова — улица в Брянске.
 Улица Чехова — улица в Валдае.
 Улица Чехова — улица в Вельске. 
 Улица Чехова — улица во Владимире.
 Улица Чехова — улица в Вологде.
 Улица Чехова — улица в Воронеже. 
 Улица Чехова — улица в Гатчине.
Улица Чехова — улица в Грозном.
 Улица Чехова — улица в Гурзуфе.
 Улица Чехова — улица в Данкове. 
 Улица Чехова — улица в Ейске. 
 Улица Чехова — улица в Железногорске.
Улица Чехова — улица в Звенигороде.
 Улица Чехова — улица в Ижевске. 
 Улица Чехова — улица в Иркутске. 
 Улица Чехова — улица в Ишимбае.
 Улица Чехова — улица в Йошкар-Оле.
 В Казани:
 Улица Чехова — улица в историческом центре города.
 Улица Чехова — улица в посёлке Кадышево Авиастроительного района.
 Улица Чехова — улица в Краскове.
 Улица Чехова — улица в Краснокамске.
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Чехова — улица в Курске. 
 Улица Чехова — улица в Липецке. 
 Улица Чехова — улица в Мариинском Посаде.
 В Москве:
 В Западном административном округе:
 улица Чехова * (посёлок Толстопальцево) *;
 В Новомосковском административном округе:
 улица Чехова * (посёлок Минвнешторга)*;
 улица Чехова * (Щербинка) *;
 Улица Чехова — прежнее (в 1944—1993 годах) название улицы Малая Дмитровка.
 Улица Чехова — улица в Мурманске. 
 Улица Чехова — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Чехова — улица в Новосибирске. 
 Улица Чехова — улица в Новочеркасске. 
 Улица Чехова — улица в Омске. 
 В Могильно-Посельском сельском поселении Омской области:
 Улица Чехова — улица в Могильно-Посельском;
 Улица Чехова — улица в Могильно-Старожильске.
 Проезд Чехова — проезд в Орле (наименован в начале 1950-х гг.) .
 Улица Чехова — улица в Пензе.
 Улица Чехова— улица в Петровске.
 Улица Чехова — улица в Петрозаводске. 
 Улица Чехова — улица в Печоре.
 Улица Чехова — улица в Подольске.

 Проспект Чехова — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Чехова — улица в Санкт-Петербурге. 
 Улица Чехова — улица в Саранске. 
 Улица Чехова — улица в Саратове (Солнечный).
 Улица Чехова — улица в Северодвинске.
 Улица Чехова — улица в Серпухове. 
 Улица Чехова — улица в Сочи.
 Улица Чехова — улица в Ставрополе.
 Улица Чехова — улица в Ступине.
 Улица Чехова — улица в Сургуте.
 В Таганроге:
 Улица Чехова;
 Чеховская набережная.
 Улица Чехова — улица в Твери.
 В Томске:
 Улица Чехова — улица в Родионове;
 Улица Чехова — улица в Тимирязевском;
 Переулок Чехова. 
 Улица Чехова — улица в Тюкалинске. 
 Улица Чехова — улица в Уфе.
 Улица Чехова — улица во Фрязине.
 Улица Чехова — улица в Хабаровске. 
 Улица Чехова — улица в Ханты-Мансийске. 
 Улица Чехова — улица в Чехове Московской области. 
 Улица Чехова — улица в Южно-Сахалинске. 
 Улица Чехова — улица в Электростали.
 Улица Чехова — улица в Ярославле.

Крым 
 Улица Чехова — улица в Керчи.
 Улица Чехова — улица в Севастополе.
 В Симферополе:
 Улица Чехова;
 Тупик Чехова.
 Улица Чехова — улица в Феодосии.
 Улица Чехова — улица в Ялте.

Беларусь 
 Улица Чехова — улица в Бобруйске.
 Улица Чехова — улица в Гомеле.
 Улица Чехова — улица в Минске.
 Улица Чехова — улица в Слуцке.

Грузия 
 Улица Чехова — улица в Тбилиси.

Украина 
 Улица Чехова — улица в Виннице.
 Улица Чехова — улица в Измаиле.
 Чеховский переулок — переулок в Киеве. 
 Улица Чехова — улица в Нежине.
 Улица Чехова — улица в Николаеве.
 Улица Чехова — улица в Новодружеске.
 Улица Чехова — улица в Сумах.
 Улица Чехова — улица в Тернополе.
 Улица Чехова — улица в Харькове.
 Улица Чехова — улица в Хмельницком.
 Улица Чехова — улица в Черкассах.
Улица Чехова — улица в Ясиноватой.

Латвия 
 Улица Чехова — улица в Даугавпилсе.

Казахстан 
 Улица Чехова — улица в Алма-Ате.
 Улица Чехова — улица в Атырау.
 Улица Чехова — улица в Костанае.
 Улица Антона Чехова — улица в Нур-Султане.

Германия 
 В Баденвейлере существует площадь Чехова у отеля, где умер писатель.
 В Биаррице, куда писатель приезжал в 1897 году, существует площадь Чехова.

Италия 
 Улица Антона Чехова (Via Antonio Cechov) в Милане.

Примечания